225th Street (straat) - straat in New York
 225th Street (White Plains Road Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat